Ludvig Holstein kan henvise til flere personer:

 Johan Ludvig Holstein (1694-1763) – dansk lensgreve og gehejmeråd
 Ludvig Holstein-Holsteinborg (1815-1892) – dansk lensgreve og konseilspræsident (statsminister)
 Ludvig Holstein-Ledreborg (1839-1912) – dansk lensgreve og konseilspræsident (statsminister)
 Ludvig Holstein (1864-943) – dansk greve, digter og forfatter